Департа́мент Вильягуа́й  () — департамент в Аргентине в составе провинции Энтре-Риос.

Территория — 6753 км². Население — 48965 человек. Плотность населения — 7,30 чел./км².

Административный центр — Вильягуай.

География 
Департамент расположен в центральной части провинции Энтре-Риос.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Федераль
на востоке — с департаментами Конкордия, Колон
на юге — с департаментами Тала, Уругвай
на юго-западе — с департаментом Ногоя
на западе — с департаментом Парана
на северо-западе — c департаментом Ла-Пас

Административное деление
Департамент включает 3 муниципалитета:
Вильягуай
Вилья-Клара
Вилья-Домингес

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Энтре-Риос